Игры плей-офф ВНБА сезона 2008 проходили с 18 сентября по 5 октября 2008 года. В плей-офф турнира по итогам регулярного первенства вышли по четыре лучших клуба из каждой конференции. Полуфиналы и финалы конференций проводились до двух побед, решающая же серия — до трёх. Чемпионом, в третий раз в своей истории, стала команда «Детройт Шок», которая со счётом 3:0 переиграла клуб «Сан-Антонио Силвер Старз». «Детройт» четырежды выходил в финал ВНБА и трижды становился триумфатором первенства, «Сан-Антонио» в свою очередь впервые добрался до решающей стадии плей-офф. Самым ценным игроком финала стала Кэти Смит, впервые завоевавшая этот почётный трофей.

Сетка

Результаты

Полуфиналы Восточной конференции

Коннектикут — Нью-Йорк — 1-2

Детройт — Индиана — 2-1

Полуфиналы Западной конференции

Сан-Антонио — Сакраменто — 2-1

Сиэтл — Лос-Анджелес — 1-2

Финалы конференций

Сан-Антонио — Лос-Анджелес — 2-1

Детройт — Нью-Йорк — 2-1

Финал

Детройт — Сан-Антонио — 3-0

Ссылки 
 
 

ВНБА в сезоне 2008
Плей-офф ВНБА